Johann Duhaupas (1981- ), boxeur français ;
 Maurice Duhaupas (1891-1971), peintre français du  siècle.